Флаг Колышле́йского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Колышлейского района представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в центре композицию из герба района: зелёный дубовый лист поверх которого накрест положенные серебряный колчан со стрелами с золотым оперением и натянутый лук».

Обоснование символики 
Флаг Колышлейского района разработан на основе герба района и воспроизводит фигуры гербовой композиции, отражающие его исторические, экономические и культурные особенности района.

Центральное место на флаге занимают крестообразно положенные колчан со стрелами и натянутый лук — элементы герба дворян Вырубовых, родовое поместье которых находилось в селе Колтовское, Колышлейского района. Многие представители этого древнего рода служили Российскому государству.

На территории района расположен Белокаменский лесной парк — государственный заповедник, памятник природы. Дубовый лист на флаге — символ этого заповедника, характеризуемого редкими породами деревьев: амурский бархат, серебристый тополь, сибирский кедр и многие другие. Лесной парк — этот «оазис в степи», созданный руками человека, является законной гордостью жителей района.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, плодородие.

Белый цвет — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Жёлтый цвет — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Примечания 

Флаги с изображением лука и стрел
Флаги с изображением дубовых листьев